Rosa 'Nahema' — сорт роз, относится к классу Плетистые крупноцветковые розы.

Нахема () — демоническое существо в иудейской мифологии, ангел проституции, восходящее к библейскому образу Ноема. Более подробно описана в Каббалистической книге Зоѓар как мать демонов-шеддим, подруга Асмодея и соблазнительница ангелов.

Ботаническое описание 
Высота куста 2—3 метра. Побеги жёсткие, пригибаются с трудом. Может выращиваться, как высокий шраб.

Листья тёмно-зелёные.

Цветки 9—10 см в диаметре, светло-розовые, чашевидные, густомахровые, туго набитые. Лепестков около 28.

Аромат сильный, розового масла с фруктовыми оттенками.

Цветение обильное, волнами.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b—9b. К болезням достаточно устойчив.

Во влажную погоду бутоны моут не раскрыться полностью и подгнить по краям.

Болезни и вредители

Примечания 

Nahema